Городская трасса Монте-Карло () используется для гонки Формулы-1 Гран-при Монако, гонок Формулы-2, F3000, Формулы Renault, Формулы E. Трасса проложена по дорогам общего пользования, которые перекрываются на период проведения Гран-при. Трасса используется в разных конфигурациях с 1929 года. В календаре чемпионата мира Формулы-1 присутствует с сезона  года ежегодно (с перерывом в — и  годах).

В январе 2009 года трасса возглавила список семи спортивных чудес света по версии британских болельщиков, обойдя футбольные стадионы в Барселоне, Пекине, Мадриде, Милане, Маракану и мельбурнский крикетный стадион.

Конфигурации 
Конфигурация трассы была 9 раз незначительно изменена.

Смертельные аварии 
 1952 — Луиджи Фаджоли
 1962 — 
 1967 — Лоренцо Бандини

Победители Гран-при Монако на трассе Монте-Карло 
На трассе Монте-Карло прошло 68 Гран-при Формулы-1.

Повороты 

 1 Sainte Devote — поворот назван в честь церкви, находящейся рядом с трассой
 2 Beau Rivage
 3 Massanet
 4 Casino — казино
 5 Mirabeau Haute
 6 Fairmont Hotel — Ранее Grand Hotel, раньше Lowe’s, ещё раньше Station. Так называемый «разворот вокруг пальмы», самый медленный поворот «формулы».
 7 Mirabeau Bas
 8 Portier
 9 Tunnel — туннель
 10,11 Nouvelle Chicane — новая шикана. Назван так, потому что был перестроен.
 12 Tabac
 13 Louis Chiron
 14 Piscine (Swimming Pool) — бассейн
 16 La Rascasse
 17 Anthony Noghes — поворот назван в честь основателя Гран-при Монако

Рекорды трассы в современной конфигурации 

В гонке:
 1:14,439 Михаэль Шумахер, Ferrari, 2004 (на 10-цилиндровом двигателе)
 1:15,143 Михаэль Шумахер, Ferrari, 2006 (на 8-цилиндровом)
 1:14,820 Серхио Перес, Force India, 2017 (на 6-цилиндровом)
 1:14,260 Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 2018 (на 6-цилиндровом, современная конфигурация)

В квалификации:
 1:12,178 Кими Райкконен, Ferrari, 2017
 1:10,810 Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, 2018

Примечания

Ссылки 
 Сайт Гран-при
 Сайт Автомобильного клуба Монако
 Расположение на Google Maps
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на statsf1.com
 Круг по трассе 1990 года на официальном канале F1 в YouTube

Монако
Монако
Монако
Монако
ЕПри Монако
Трассы Формулы E